Дактили ( «пальцы») — в древнегреческой мифологии демонические существа-лилипуты, обитавшие на Крите на горе Ида (или на вершине горы Ида во Фригии, тогда они считались служителями фригийской Матери), где они прислуживали Великой матери богов или Рее. В некоторых традициях отождествляются с кабирами, корибантами и тельхинами.

История

Десять первых дактилей появились во время предродовых схваток Реи, когда она вонзила пальцы в землю (Гею).

По Софоклу, первыми дактилями были 5 мужчин, которые открыли обработку железа, у них было 5 сестер. Их имена Кельмис, Дамнаменей, Геракл и Акмон. Каждый из них произвел по 10 детей. Первые 100 человек, родившихся на Крите, называют идейскими дактилями. 9 куретов и корибанты были их потомками.

Согласно поэме «Форонида», дактили Келмий, Дамнаменей и Акмон (слуги Кибелы) нашли железо на Иде. По другому сказанию, Келмид и Дамнаменей нашли железо на Кипре. Согласно рассказу Диодора, идейские дактили обитали на Иде во Фригии, а потом вместе с Мигдоном переселились в Европу. Их было 100 либо 10. Их учеником на Самофракии был Орфей. На Крите открыли употребление огня. Павсаний называет имена дактилей (они же куреты) из критской Иды: братья Геракл, Пеоней, Эпимед, Иасий и Идас.

Когда Рея рожала Зевса, то, чтобы облегчить муки, она вдавила пальцы в землю и из неё тотчас выросли дактили: пять женщин из её левой руки и пять мужчин из правой. Некоторые считают, что дактили жили задолго до рождения Зевса. По одной из версий они родились в пещере горы Дикта на Крите, где подрастал младенец Зевс; нимфа  швыряла в маленького Зевса пылью, и пыль эта превратилась в дактилей. Дактилям приписывалось открытие обработки железа. Фригийских дактилей было три: Кельмис (буквально, плавить), Дамнаменей (оковывать) и Акмон (наковальня). Кельмис был превращен в железо за оскорбление Реи (Страбон, X 3, 473). Имена критских дактилей-женщин считаются хорошо сохраняемой тайной, а критских дактилей-мужчин звали Геракл, Пеон, Эпимед, Иасий и Акесид; по другим версиям их было десять, пятьдесят два или сто. Павсаний повествует, что дактиль Геракл, принеся дикую оливу от гиперборейцев в Олимпию, устроил между братьями соревнования в беге, положив тем самым начало Олимпийским играм, где победил Пеон. Иногда дактилей отождествляют с куретами, корибантами и тельхинами. Им приписывали также учреждение Олимпийских игр в Элиде.

Подобно циклопам идейским дактилям приписывалось постоянное занятие плавлением и ковкой различных металлов, которыми богата была гора Ида. Они считались также искусниками, выделывающими из металлов, силой волшебства, различные необыкновенные произведения. Отсюда их имя дактили, вероятно, являющееся в греческом языке результатом народной этимологии какого-нибудь фригийского слова (Цицерон. О природе богов, 3-16, передает их имя как digiti). Фригийских дактилей часто смешивали с другими подобными духами, как, например, с самофракийскими кабирами и куретами, корибантами, составлявшими свиту Реи Критской, отождествлявшейся с богиней Кибелой.

Про дактилей рассказывали, что они были целителями и знатоками кузнечного дела, находились под властью Гефеста и обучили людей металлургии, математике и эфесским письменам. Они первыми стали обрабатывать железо. Дактили из Фригии изобрели «эфесские письмена», дававшие чудесную силу носившим их, и музыкальный ритм.

Жертвенники всем дактилям были в Олимпии.

В честь дактилей назван спутник Дактиль астероида (243) Ида, открытый в 1993 году.

Критские дактили 
 Акесид. Жертвенник в Олимпии (по версии).
 Геракл.
 Иасий.
 Идас, некоторые называют его Акесид.
 Килен.
 Морг. У его жрецов побывал Пифагор.
 Пеоней.
 Титий.
 Эпимед.

Фригийские дактили 
По другому преданию, они обитали на горе Ида во Фригии. В этой версии их имена:
 Акмон.
 Дамнеменей (Дамнаменей).
 Келмий (Кельмис, также Скелмий), «плавильщик». Оскорбил Рею и превращен в железо (в переводе Шервинского алмаз).

Примечания

Литература 
 Karl Kerenyi. The Gods of the Greeks, 1951.

Ссылки 
 Theoi Project — Kouretes
 МИФОЛОГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
 Мифология и история Древней Греции

Мифические существа в древнегреческой мифологии
Мифы Крита
Малая Азия в древнегреческой мифологии